Super Monkey's é um grupo japonês que mudou várias vezes de nome com a mudança de membros: Super Monkey's, Super Monkey's 4, Namie with Super Monkey's e com a saída da Namie Amuro que seguiu em carreira solo o grupo mudou o nome para MAX

Formação original

Super Monkey's (1992-1993)

Super Monkey's 4 (1993-1994)

Namie Amuro with Super Monkey's (1994-1995)

Discografia

Compacto simples

álbum

Ligações externas 
 
 
 

Bandas do Japão